Paterno ist der Name folgender Orte:
 Paterno (Basilikata), ein Ort in der Provinz Potenza, Region Basilicata 
 Paterno Calabro, ein Ort in der Provinz Cosenza, Region Kalabrien
 Paternò, ein Ort in der Metropolitanstadt Catania, Region Sizilien 
 Paterno, ein Ortsteil von Castel Sant’Angelo (Latium)
 Paterno, ein Ortsteil von Pelago, Metropolitanstadt Florenz, Toskana
 Paterno, ein Ortsteil von Vaglia, Metropolitanstadt Florenz, Toskana
 Castel Paterno, eine Burg bei Castel Sant’Elia, Provinz Viterbo, Region Latium, hier verstarb 1002 Otto III.

Paterno, Paternó oder Paternò ist der Name von 
 Paternò (Adelsgeschlecht), ein bis heute blühendes italienischen Adelsgeschlecht aus Sizilien

und der Familienname folgender Personen:
 Antonino Paternò-Castello (1852–1914), italienischer Politiker
 August Paterno (1935–2007), österreichischer Geistlicher
 Bill Paterno (* 1955), US-amerikanischer Basketballspieler und -trainer
 Emanuele Paternò di Sessa (1847–1935), italienischer Chemiker
 Gaetano Paternó di Manchi di Bilici (1879–1949), italienischer Diplomat
 Giovanni Paternò († 1511), italienischer Geistlicher und Erzbischof von Palermo
 Ignazio Paternò (* 1980), italienischer Manager

 Hugo Paterno (1896–1944), österreichischer Zollwachebeamter und NS-Todesopfer

 Joe Paterno (1926–2012), Trainer im amerikanischen College Football

 Pedro Paterno (1857–1911), philippinischer Politiker, Unabhängigkeitsaktivist und Mitglied der Katipunan
 Vicente Paterno (1925–2014), philippinischer Politiker, Handelsminister 1974–1979

Siehe auch:
 Paternò-Büchi-Reaktion